Q3 steht für:

 3. Quartal
 3. Qualifying
 Audi Q3, deutsches Automobil
 Zambian Airways (IATA-Code), sambische Fluggesellschaft
 das dritte Halbjahr der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, siehe Gymnasiale Oberstufe #Qualifikationsphase

Siehe auch:

 3Q

Q3